Iguanodontia  — підряд птахотазових динозаврів з групи Орнітоподи (Ornithopoda).

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Butler et al, 2011.

Примітки 

Орнітоподи